Амегино:

 Амегино, Флорентино — аргентинский натуралист, палеонтолог, антрополог и зоолог.
 Амегино — небольшой ударный кратер на северной границе залива Успеха моря Изобилия на видимой стороне Луны.